Project Zero может означать:
 Project Zero (серия игр) — серия игр, созданная Tecmo.
 Project Zero (игра) — первая игра в серии.
 Project Zero II: Crimson Butterfly — вторая игра в серии.
 Project Zero 3: The Tormented — третья игра в серии.
 Project Zero 4: Mask of the Lunar Eclipse (Zero: Tsukihami no Kamen) — четвёртая игра в серии, официально вышедшая только в Японии.
  - группа специалистов безопасности в Google, занимающаяся поиском уязвимости нулевого дня.